Heiliger Oswald bzw. Sankt Oswald steht für:
 Oswald (Northumbria) (604–642), nordostenglischer König, Märtyrer (5. August)
 Oswald von York, Oswald von Worcester (925–992), Bischof, Reformer nach Cluny (29. Februar)
 5. August, Oswalditag, Gedenktag des Oswald von Northumbria

Sankt Oswald oder St. Ostwald  ist der Name folgender Orte:

Gemeinden:
 St. Oswald (Niederösterreich) (auch Sankt Oswald), Gemeinde im Bezirk Melk, Niederösterreich
 St. Oswald bei Freistadt, Gemeinde im Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 St. Oswald bei Haslach, Gemeinde im Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Sankt Oswald bei Plankenwarth, Gemeinde in der Steiermark

Ortsteile, gemeindefreie Gebiete:
 Sankt Oswald (Sankt Oswald-Riedlhütte), ein Ortsteil von Sankt Oswald-Riedlhütte, Gemeinde im Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Sankt Oswald (gemeindefreies Gebiet), gemeindefreies Gebiet im Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 St. Oswald (Gemeinde Bad Kleinkirchheim), Ortschaft und Katastralgemeinde von Bad Kleinkirchheim, Kärnten
 St. Oswald (Gemeinde Eberstein), Ortschaft und Katastralgemeinde von Eberstein, Kärnten
 St. Oswald (Gemeinde Sankt Jakob), Ortschaft von Sankt Jakob im Rosental, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Sankt Oswald (Gemeinde Pölstal), Ortschaft von Pölstal, Steiermark
 Sankt Oswald in Freiland, Dorf in der Stadtgemeinde Deutschlandsberg, Steiermark
 Sankt Oswald ob Eibiswald, Ortschaft und Katastralgemeinde (St. Oswald ob Eibiswald)  von Eibiswald, Steiermark
 Sankt Oswald (Gemeinde Kartitsch), Dorf in Osttirol
 St. Oswald (Kastelruth), Fraktion der Gemeinde Kastelruth, Südtirol

historisch:
 Ožbalt, Ort in Slowenien  (Sankt Oswald bei Mahrenberg/im Drautal, Untersteiermark)

Siehe auch:

 Katastralgemeinde St. Oswald (Gemeinde Eberstein)
 Oswaldkirche